Гайдамака () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гайдамака, Анатолий Васильевич (род. 1939) — советский и украинский художник-монументалист..
 Гайдамака, Вениамин Глебович (?—?) — заместитель министра внутренних дел УССР, комиссар милиции 2-го ранга.
 Гайдамака, Даниил Максимович (1875—?) — член IV Государственной Думы от Харьковской губернии, крестьянин.
 Гайдамака, Дмитрий Абрамович (1864—1936) — российский и советский актёр и театральный режиссёр.
 Гайдамака, Игорь Витальевич (род. 1960) — советский и украинский гребец-байдарочник.
 Гайдамака, Леонид Григорьевич (1898—1991) — бандурист.
 Гайдамака, Пётр Данилович (1907—1981) — композитор, дирижёр.

См. также 
 Гайдамак
 Гайдамачка